Paasilinna :
 Arto Paasilinna (1942—2018), finski pisatelj
 Erno Paasilinna (1935—2000), finski pisatelj
 Mauri Paasilinna (*1947), finski pisatelj
 Reino Paasilinna (1939—2022), finski politik

Glej tudi 
 seznam priimkov (P)